Juan, Príncipe de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Johannes Baptista de Jesus Maria Louis Miguel Friedrich Bonifazius Lamoral von Thurn und Taxis; Ratisbona, 5 de junio de 1926 - Múnich, 14 de diciembre de 1990) fue un hombre de negocios alemán y el 11.° príncipe de la inmensamente rica familia Thurn y Taxis, de 1982 hasta su muerte.

Primeros años 
Juan nació en Ratisbona, Alemania, hijo del 10° príncipe de Thurn y Taxis, Carlos Augusto y la princesa María Ana de Braganza. Tenía dos hermanas mayores, las princesas Clotilde de Liechtenstein, nacida princesa de Thurn y Taxis; y la princesa Mafalda de Thurn y Taxis; además de un hermano menor, el príncipe Alberto de Thurn y Taxis, fallecido prematuramente a los cinco años de edad. Juan se encontraba emparentado con la mayoría de las casas reales europeas.

Matrimonio y la familia 
La familia Thurn y Taxis llamó la atención masiva de los medios a finales de los años 1970 hasta mediados de 1980, cuando Juan se casó con la joven condesa María Gloria de Schönburg-Glauchau, un miembro de una mediatizada dinastía condal que aún poseía grandes propiedades en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero se convirtieron en refugiados en África bajo el régimen nazi y cayeron en desgracia. La vida bohemia de la pareja entre la jet set y el aspecto over-the-top de la princesa Gloria (que se caracteriza por el color del pelo brillante y ropas llamativas) impulsó a Vanity Fair para describirla como la "Princesa TNT, la socialité dinamita", un apodo que tuvo durante mucho tiempo. En 1970, Juan organizaba fiestas de vanguardia y bisexuales, y fue visto a menudo en discotecas gais.

El 31 de mayo de 1980, Juan Bautista, príncipe heredero de Thurn y Taxis, se casó con la condesa Gloria de Schönburg-Glauchau. Tuvieron tres hijos:
 María Teresa Ludovica Clotilde Elena Alejandra (* 28 de noviembre de 1980 en Ratisbona, Alemania Occidental).
 Isabel Margarita María Ana Beatriz (* 24 de marzo de 1982 en Ratisbona, Alemania Occidental).
 Alberto María Lamoral Miguel Juan Gabriel (* 24 de junio de 1983 en Ratisbona, Alemania Occidental).

A la muerte de su padre en 1982, Juan se convirtió en el jefe de la familia Thurn y Taxis. Murió el 14 de diciembre de 1990 después de dos trasplantes de corazón en dos días en Munich-Großhadern. Salió de EE.UU. con $ 500 millones de  deudas y su viuda serenó su estilo de vida para dominar las competencias presupuestarias de legalizar su patrimonio y asegurar lo que quedaba de la fortuna de su hijo.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Perfecta Amistad (1982).
  Caballero Comandante de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (1985).
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Thurn y Taxis
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nacidos en Ratisbona